Dreimarkstein (oder auch Dreimärker) steht für

 eine Grenzmarke dreier zusammenstoßender Grenzen, siehe Dreiländereck

dem Namen nach:
 Dreimarkstein (Rax), 1984 m, Gipfel an der steirisch-niederösterreichischen Grenze
 Dreimarkstein (Wienerwald), 454 m, Berg in Wien-Döbling und Klosterneuburg
 Dreimarkstein (Dobel), eine Station des Westweges im Schwarzwald
 Dreimärker (Haardt), 446 m, ein Gebirgspass im Pfälzerwald